Lista Swadesh de 207 cuvinte în limbile română și istroromână.

Prezentare 

Elaborată de lingvistul american Morris Swadesh ca instrument de studiu al limbilor, lista cuprinde un lexic de bază presupus a exista în toate limbile. Există mai multe versiuni ale listei, principalele fiind:

 lista de 207 cuvinte, dintre care nu toate se găsesc în toate limbile (de exemplu „șarpe” și „zăpadă”);
 versiunea redusă de 100 de cuvinte.

Lista aceasta nu trebuie considerată ca un lexic elementar ce ar permite comunicarea cu vorbitorii limbii tratate, ci doar ca o posibilitate de a lua un prim contact cu aceasta.

Pentru detalii, a se vedea articolul Listă Swadesh.

Lista

Observații 

 Cuvintele scrise cu caractere aldine figurează și în lista de 100 de cuvinte.
 Cuvintele din aceeași celulă, despărțite cu virgulă, sunt variante în graiuri.
 Se dă numai o singură formă a substantivelor, pronumelor și adjectivelor: cea de nominativ masculin singular.
 Cuvintele istroromâne sunt scrise în grafia lui August Kovačec (vezi Scriere și pronunțare) și provin din dicționarul acestuia, dacă nu se menționează altfel.

Note

Surse bibliografice 

 Ciorănescu, Alexandru, Dicționarul etimologic al limbii române, Editura Seculum I. O., București, 2007 ISBN 973-9399-86-X; online: Dexonline (DER) (accesat la 1 septembrie 2018)
  Kovačec, August, Vlaško/Žejansko/Istrorumunjsko – hrvatski rječnik (Dicționar vlăhesc/jeiănesc/istroromân-croat), 2010, varianta online a Istrorumunjsko-Hrvatski Rječnik (s gramatikom i tekstovima) [Dicționar istroromân-croat (cu o gramatică și texte)], Pola, Znanstvena udruga Mediteran, 1998 (accesat la 1 septembrie 2018)
  Narumov, B. P., Истрорумынский язык/диалект (Limba istroromână/dialectul istroromân), I. I. Celâșeva, B. P. Narumov, O. I. Romanova (coord.), Языки мира. Романские языки (Limbile lumii. Limbile romanice), Moscova, Akademia, 2001, pp. 656-671, ISBN 5-87444-016-X

Vezi și 

Limba istroromână
Limba română
Limbi romanice de est

Romanice